Д-2 может означать:
 Моторизованный броневой вагон, модель Д-2 — советский моторизованный броневой вагон, модель Д-2.
 Д-2 «Народоволец» — советская подводная лодка «Народоволец» или Д-2.
 Д-2 — советский морской комплекс баллистических ракет Р-13, состоящий на вооружении подводных лодок проекта 629 и 658.